Dino Pieraccioni (1920-1989) – filologo italiano
 Leonardo Pieraccioni (1965) – regista italiano